Tierney är ett irländskt efternamn med ursprung i iriska, som burits av bland andra:

 Chris Tierney
 Gene Tierney
 Harry Tierney
 John F. Tierney
 Kieran Tierney
 Lawrence Tierney
 Maura Tierney

Irländska efternamn